Krailing ist der Familienname folgender Personen:

 Philipp Krailing (1827–1884), hessischer Ökonom und Politiker (Fortschritt)
 Tom Krailing, Musiker aus Schaffhausen

Krailing steht für:
 Krailing (Prackenbach), Ortsteil der Gemeinde Prackenbach im niederbayerischen Landkreis Regen

Siehe auch
 Krailling